Музей Соломона Гуггенхейма, Нью-Йорк
 Музей Гуггенхейма в Бильбао, Испания
 Музей Гуггенхайма в Хельсинки — проектируется
 Музей Гуггенхайма в Абу-Даби — проектируется
 Музей Гуггенхайма в Вильнюсе — проектируется
Коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция